Wülker ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Meixner-Wülker (1927–2008), deutsche Gründerin und Vorsitzende des Selbsthilfevereins Angehörige um Suizid
 Friedrich Ernst Wülker (1783–1856) Silberwarenfabrikant und Senator der Freien Stadt Frankfurt
 Gabriele Wülker (1911–2001), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Politikerin
 Gerhard Wülker (1885–1930), deutscher Zoologe
 Ludwig Wülker (1881–1953), auch: Ludwig Philipp Wülker, deutscher Pädagoge, Schuldirektor, Geschichtslehrer und Sachbuchautor
 Nils Wülker (* 1977),  Jazztrompeter
 Richard Wülker (1845–1910), deutscher Anglist, Professor an der Universität Leipzig

siehe auch:
 Wülcker